Bikarkeppni kvenna er den islandske pokalturnering i fodbold for kvinder. Den blev første gang afholdt i 1981.

Liste over finaler
Listen over finaler:

Efter hold

Referencer 

Fodbold i Island
Nationale pokalturneringer i fodbold
Kvindefodbold